Trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim (2014)
 Trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim (2017)
 Trzęsienie ziemi na Morzu Egejskim (2020)